Westfield bezeichnet mehrere

Orte in Australien:
 Westfield (Western Australia)

in Gambia:
 Westfield, eine Ortslage in der Gemeinde Kanifing, siehe Westfield Junction

in Kanada:
 Westfield (Nova Scotia)
 Grand Bay-Westfield, New Brunswick

in Neuseeland:
 Westfield (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Westfield (East Sussex), England
 Westfield (Falkirk), Schottland
 Westfield (Fife), Schottland
 Westfield (Highland), Schottland
 Westfield (North Lanarkshire), Schottland
 Westfield (North Yorkshire), England
 Westfield (Somerset), England
 Westfield (Surrey), England
 Westfield (West Lothian), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Westfield (Alabama)
 Westfield (Connecticut)
 Westfield (Delaware)
 Westfield (Illinois)
 Westfield (Indiana)
 Westfield (Iowa)
 Westfield (Louisiana)
 Westfield (Maine)
 Westfield (Massachusetts)
 Westfield (Mississippi)
 Westfield (New Jersey)
 Westfield (New York)
 Westfield (North Carolina)
 Westfield (North Dakota)
 Westfield (Ohio)
 Westfield (Pennsylvania)
 Westfield (Texas)
 Westfield (Vermont)
 Westfield (Wisconsin), im Marquette County
 Westfield (Town, Marquette County), Town(ship) in Wisconsin
 Westfield (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin
 Westfield Center (Ohio)
 Westfield Corners (Illinois)
 Westfield Terrace (Pennsylvania)

Unternehmen und Marken:
 Westfield Group, eines der größten Immobilienunternehmen von Einkaufszentren
 Westfield Sportscars, ein Autohersteller aus Großbritannien 
 C. J. Moore Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Westfield

Schiff:
 Westfield (Schiff), New Yorker Hafenfähre 

Personen:
 Fred M. Westfield (1926–2019), US-amerikanischer Ökonom
 Max Westfield, späterer Name des Malers Max Westfeld
 Robert Westfield (* 1972), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Westfeld
 Westerfield